SUS:

 Single UNIX Specification
 Software Update Services